Serra da Estrela steht für: 

 Serra da Estrela, Gebirge in Portugal
 Serra da Estrela (Subregion), statistische Subregion in Portugal 
 Queijo Serra da Estrela, Käse aus Schafsmilch
 Cão da Serra da Estrela, Hunderasse